Сан Микеле има више значења:
 Сан Микеле (Агриђенто)
 Сан Микеле (Алесандрија)
 Сан Микеле (Анкона)
 Сан Микеле (Асколи Пичено)
 Сан Микеле (Асти)
 Сан Микеле (Бари)
 Сан Микеле (Бијела)
 Сан Микеле (Болцано)
 Сан Микеле (Катанцаро)
 Сан Микеле (Козенца)
 Сан Микеле (Кермона)
 Сан Микеле (Кунео)
 Сан Микеле (Фиренца)
 Сан Микеле (Фрозиноне)
 Сан Микеле (Империја)
 Сан Микеле (Латина)
 Сан Микеле (Леко)
 Сан Микеле (Ливорно)
 Сан Микеле (Мачерата)
 Сан Микеле (Модена)
 Сан Микеле (Новара)
 Сан Микеле (Пезаро и Урбино)
 Сан Микеле (Пјаченца)
 Сан Микеле (Равена)
 Сан Микеле (Ређо Емилија)
 Сан Микеле (Ријети)
 Сан Микеле (Римини)
 Сан Микеле (Салерно)
 Сан Микеле (Савона)
 Сан Микеле (Торино)
 Сан Микеле (Трапани)
 Сан Микеле (Тревизо)
 Сан Микеле (Вербано-Кузио-Осола)
 Сан Микеле (Виченца)
 Сан Микеле (Витербо)